Piraziz (district), een Turks district in de provincie Giresun
 Piraziz (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Piraziz